Симфония № 26 C-dur, op. 79 — сочинение в 3-х частях на древнерусские темы Н. Я. Мясковского для оркестра тройного состава (три трубы, контрафагот, арфа), созданное в 1948 году. Премьера состоялась в Москве 28 декабря 1948 года под управлением А. В. Гаука. Партитура впервые напечатана в 1954 году издательством «Музгиз». Сочинение исполняется редко и не пользуется большой популярностью.

История создания 
После Великой Отечественной войны Н. Я. Мясковский заинтересовался работой В. М. Беляева по расшифровке древнейших русских напевов XI—XII веков или так называемых демественных распевов. В то время композитор участвовал в конкурсе по написанию гимна РСФСР и написал несколько его вариантов. Один из них, который не был представлен на конкурсе, послужил материалом для задуманной симфонии на древнерусские темы.

Двадцать шестая симфония Мясковского сочинялась с мая по 16 июля 1948 года и оркестровалась с 13 сентября по 2 октября того же года. После премьеры произведения автор внёс в партитуру, в частности, в финал, некоторые коррективы. Михаил Сегельман приводит цитату из «Выписок Н. Я. Мясковского из своих дневников за 1906—1950-е годы»: «Парочку дней потратил на усовершенствование оригинала 26-й симфонии. Расширил переходные партии и сделал другой, более органичный конец».

Композитор сделал переложение для фортепиано в 4 руки, которое было издано «Музгизом» в 1955 году; кроме этого П. А. Ламм сделал переложение симфонии для 2-х фортепиано в 8 рук.

Части 
 I. Andante sostenuto. Allegro
 II. Andante quasi lento
 III. Adagio maestoso

Оценки 
А. А. Иконников писал о единственном, по сути дела черновом исполнении 26-й симфонии, состоявшемся в январе 1949 года (хотя до этого сочинение было исполнено по меньшей мере дважды), и отметил, что оно «не смогло быть исчерпывающей проверкой ее художественных достоинств». По словам Е. Б. Долинской, современники «не услышали» и не поняли это сочинение. Михаил Сегельман отнёс опус 79 Николая Мясковского к «белым пятнам» его творчества. По мнению музыковеда, Двадцать шестая симфония, вокруг которой существовал некий заговор молчания, «в гораздо большей степени, чем Двадцать седьмая, должна рассматриваться как духовное завещание композитора».

Исполнения 
 1948 — 28 декабря официальная премьера в Москве в БЗК под управлением Александра Гаука. М. А. Прокофьева писала в своих «Воспоминаниях», что днём ранее, 27 декабря 1948 года, состоялось первое закрытое исполнение на заключительном концерте пленума Союза советских композиторов, на котором присутствовал С. С. Прокофьев. После этого исполнения Мясковский записал в дневнике: «Симфония сыграна для пленума довольно посредственно, кроме II части… Моя симфония признана сумрачной».

Записи 
 1993 — Государственный академический симфонический оркестр России под управлением Е. Ф. Светланова, запись из Большого зала Московской консерватории; выпуски: «Русский диск» RDCD 00659 (2001), Olympia Vol. 7 OCD 737 (2002), в комплекте всех симфоний Мясковского из 16 компакт-дисков фирмой Warner Music на лэйбле Warner Classic 2564 69689-8 (2007)

Примечания

Литература 
  (1-е издание 1966).

Ссылки 
 
  — ГАСО России под управлением Евгения Светланова
  — ГАСО России под управлением Евгения Светланова
  — ГАСО России под управлением Евгения Светланова
  — ГАСО России под управлением Евгения Светланова

Музыкальные произведения 1948 года
Мяск